Пац Довкшович — литовський шляхтич. Від нього походить рід Паців, від його імені утворилося прізвище роду.

Життєпис 
Батьком був Довкша (Даукша) — литовський боярин, син Кімунта, гарант Віленської угоди 1401 року.

Мав посаду литовського намісника в Кам'янці коло Берестя. Його ідентифікують з Пацом Кімунтовичем — маршалком великого князя литовського, який у 1434 році поставив печатку до акту Городельської унії. Виходячи з помилок видавців джерел, які плутають Паца з Начем, важко встановити діяльність Паца — сина Довкші. Ймовірно, його власністю була Ружанка (), яка, за Владиславом Семковичем, у тевтонських джерелах згадується як Кімонтендорф.

Отримав від Казимира IV Ягелончика землі коло Ліди , після їх заселення (колонізації) утворились нові маєтки. Ймовірне походження роду від родини флорентійців дей Пацці (), що повторюється в деяких джерелах, є вимислом з XVII століття.

Ім'я дружини (чи дружин) невідоме(і), мав сина Юрія — київського воєводу.

Примітки

Джерела 
 Wiśniewski J. Pac Jerzy (Jurij Pacewicz, Pacz, Paczowicz) h. Gozdawa (zm. 1505-6) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. — T. XXIV/4, zeszyt 103. — S. 703.

Посилання 
 Pacowie (01) 

Персоналії за алфавітом
Паци
Литовська шляхта
Персоналії:Кам'янець